Láng Mihály (1856–1920) állami óvónőképző-intézeti igazgató
Láng Mihály, csanakfalvi, báró, dr. (1882–1930) országgyűlési képviselő